Nikita Siergiejewicz Diewiatkin (;  ur. 3 kwietnia 1999 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2019 i 2021) oraz mistrzostw świata juniorów (2018 i 2019). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Diewiatkin w oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych pod egidą FIS zadebiutował we wrześniu 2015 w Râșnovie – najpierw zdobył punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Karpat za zajęcie 30. lokaty, a następnie dwukrotnie uplasował się w siódmej dziesiątce rozegranych w tej samej miejscowości konkursów FIS Cupu. W lutym 2018 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w Kanderstegu – w konkursie indywidualnym był 53., a w zmaganiach drużyn mieszanych 14.

Mimo faktu iż do lipca 2018 ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej FIS Cupu i nie miał prawa startu w rywalizacji indywidualnej w zawodach pucharowych najwyższej rangi, w lipcu 2018 został zgłoszony do udziału w Letnim Grand Prix w Wiśle, będąc dopuszczonym jedynie do udziału w treningach i konkursie drużynowym – w zmaganiach drużynowych oddał najkrótszy skok zawodów (73 metry, 21 metrów krócej od drugiej najgorszej pod tym względem próby, którą wykonał Aleksiej Korolow) i z reprezentacją Kazachstanu zajął ostatnią, 10. pozycję.

Mimo dalszego braku indywidualnego prawa startu w Pucharze Świata w listopadzie 2018 został zgłoszony do zawodów tego cyklu w Wiśle – wystartował w konkursie drużynowym, w którym Kazachowie uplasowali się na ostatniej, 11. pozycji, a Diewiatkin indywidualnie uzyskał przedostatni rezultat, wyprzedzając jedynie swego rodaka, Nurszata Tursunżanowa. W styczniu 2019 w Lahti wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym został zdyskwalifikowany, a w rywalizacji drużynowej Kazachowie zajęli ostatnią, 14. pozycję. W lutym 2019 zadebiutował w mistrzostwach świata seniorów. W imprezie rozgrywanej w Seefeld i Innsbrucku odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych (w obu przypadkach zajmując w eliminacjach przedostatnią lokatę i pokonując tylko swojego rodaka – na skoczni dużej Gleba Safonowa, a na normalnej Nurszata Tursunżanowa), a w rywalizacji drużynowej z reprezentacją swojego kraju zajął ostatnią, 12. pozycję (indywidualnie także uzyskał w tych zmaganiach przedostatni rezultat, lepszy tylko od Safonowa).

W sierpniu 2019 w słabo obsadzonych zawodach w Pjongczangu (wystartowało niespełna 30 zawodników) zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu, dwukrotnie plasując się na początku drugiej dziesiątki. W grudniu 2019 w Vikersund zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty w ósmej dziesiątce. Na przełomie lutego i marca 2021 w Oberstdorfie po raz drugi w karierze wystąpił w mistrzostwach świata seniorów, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych.

9 stycznia 2022 wystąpił w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Bischofshofen, w którym reprezentacja Kazachstanu zajęła 8. miejsce. 25 lutego 2022 zadebiutował w indywidualnych zawodach cyklu – w rozgrywanym bez kwalifikacji konkursie w Lahti zajął 63. pozycję.

W styczniu 2023 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 9. miejsce indywidualnie oraz 7. lokatę w rywalizacji drużynowej.

Diewiatkin jest medalistą mistrzostw Kazachstanu – w maju 2018 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni średniej, a w maju 2019 srebrny na obiekcie normalnym.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Dewiatkina na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Diewiatkina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Diewiatkina na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na 17 grudnia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 1999